Příjmení Neumeister nese více různých osobností:

 Erdmann Neumeister (1671–1756) – německý spisovatel, teolog a také skladatel kostelních písní
 František Neumeister (1892–???) – československý politik
 Oswald Neumeister (1829–1908) – rakouský právník a politik německé národnosti z Moravy